De manière générale, le mot copie désigne l'action de copier ou son résultat. En particulier le mot peut désigner :

Art
 copie, une reproduction d'une œuvre d'art (peinture, sculpture etc.) réalisée par un artiste, soit pour imiter l'œuvre originale, ou pour étude. Celui qui pratique la copie est un copiste. Une copie faite dans l'intention frauduleuse de tromper est un faux. L'histoire de l'art distingue les « répliques » d'une œuvre, élaborées par l'artiste ou sous sa direction, et les « copies » exécutées par des mains mercenaires.

Reproduction de documents 
La copie est la reproduction de documents par différents procédés manuels ou techniques voir duplication de documents.
Au , les négociants établissaient des copies manuscrites de leur correspondance dans des livres de copie de lettres ou simplement copie de lettres. 
photocopie procédé photomécanique qui permet de reproduire des documents papiers. 
 copie certifiée conforme, est délivrée par une administration (mairies...).
 copie authentique, est délivrée par un notaire.
 copie mouillage procédé de  Zeis, inventé en 1893 ; la machine Zane, inventée en 1897.

Informatique 
 copie de fichier
 copie de sauvegarde
 copie d'écran ou capture d'écran
 copier-coller
 copie d'un objet

Enseignement 
 copie du Bac

Droit de reproduction
Licence de copie, 
copie privée, 
droit de copie 
copyright 
copyleft

Cinéma
 Copie de travail (muséologie) : Tirage positif d'un film d'après le négatif original (issu du tournage), utilisé autrefois pour les opérations du montage (aujourd'hui remplacée par des fichiers numériques).
 Copie 0 (bientôt muséologique) : Tirage positif du négatif d'un film après sa conformation à l'identique de la copie de travail, cette copie est étalonnée aux niveaux chromatique et lumineux. Elle peut être modifiée si elle ne satisfait pas aux créateurs et producteurs.
 Copie d'exploitation (bientôt muséologique) : Tirage de copies en série pour l'exploitation d'un film dans les salles de cinéma, d'après un internégatif issu du négatif original, et comportant toutes les modifications établies sur la copie 0.

Notes et références